

Фалмут — місто, штат Кентуккі
 Фалмут — місто, штат Мен
 Фалмут — місто, штат Массачусетс
 Фалмут — переписна місцевість, штат Мен
 Фалмут — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Фалмут — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Фалмут — переписна місцевість, штат Вірджинія

Фалмут — таун та морський порт у графстві Корнуолл, регіон Південно-Західна Англія, Англія, Сполучене Королівство.